W Rumunii
 Seaca – gmina w okręgu Aluta
 Seaca – wieś w okręgu Aluta, w gminie Seaca
 Seaca – wieś w okręgu Aluta, w gminie Poboru
 Seaca – wieś w okręgu Bacău, w gminie Dofteana
 Seaca – wieś w okręgu Gorj, w gminie Logrești
 Seaca – gmina w okręgu Teleorman
 Seaca – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Seaca